Стабилиза́тор — в общем случае предназначен для предотвращения изменения параметров под действием дестабилизирующих факторов (вибрация и тп.):
 В математике: стабилизатор множества по действию группы, см. действие группы.
 В электротехнике: электрический стабилизатор (напряжения, тока)
 В оптике: стабилизатор — система оптической стабилизации изображения.

 Для стабилизации движения в жидкой или газообразной среде:
 в стрелах для стрельбы из лука: оперение стрелы.
 авиационные бомбы: стабилизатор бомбы.
 в ракетостроении стабилизаторами называются плоскости или решётки, обеспечивающие устойчивость полёта ракет.

 Транспорте:
 Стабилизатор пути — путевая машина для ускоренной выправки и стабилизации железнодорожных путей.
 в автомобилях: стабилизатор поперечной устойчивости — устройство в подвеске, обеспечивающее подавление боковых кренов в поворотах.
 в судостроении: успокоитель качки;  называется одна из горизонтальных плоскостей, которая обеспечивает устойчивость судна при качке. Приводится в действие при помощи бортовых гироскопов;  (стабилизация при нулевой скорости или стабилизация на якоре) относится к процессу увеличения уменьшения бортовой качки для судна, которое не находится на ходу.
 в авиации стабилизатором называется одна из горизонтальных плоскостей, которая обеспечивает устойчивость самолёта.
 В вооружениях: Стабилизатор вооружения — система автоматического регулирования, обеспечивающая сохранение заданного направления вооружения и приборов наблюдения при колебаниях корпуса боевой машины во время движения.

 В химии и в кулинарии: стабилизатор — это компонент (добавка), который уменьшает изменения физических или химических свойств веществ при хранении или применении.
 В дорожном строительстве: стабилизатор грунта — вещество, добавляемое в компоненты основания дорожной одежды для улучшения их физико-механических характеристик.
 Один из химических компонентов большинства составов порохов и других BB.
 В клавиатурах: скоба в длинных клавишах (см. Технологии клавиатур)